Glonek ist der Familienname folgender Personen:

 Miloš Glonek (* 1968), slowakischer Fußballspieler
 Radoslaw Glonek (* 1983), polnischer Fechter

Siehe auch:
 Gloneck